Mullewa kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mullewa (ort), Western Australia, 
 Mullewa (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar